Die japanische Formel-4-Meisterschaft 2017 (offiziell F4 Japanese Championship certified by FIA 2017) war die dritte Saison der japanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 14 Rennen, die Meisterschaft begann am 7. April in Mimasaka und endete am 12. November in Motegi. Ritomo Miyata gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Dome F110. Als Motor kam der TOM’S-Toyota 3ZR zum Einsatz. Die Reifen stammten von der Sumitomo Rubber Industries unter dem Markennamen Dunlop. Die eingeschriebenen Teams wurden am 11. März 2017 bekanntgegeben.

Rennkalender 

Es gab sieben Rennwochenenden mit je zwei Rennen, alle Rennwochenenden fanden im Rahmen der Super-GT-Veranstaltungen statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keinen Punkt für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 13 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis).

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der japanischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2017
Motorsportsaison 2017